Самаль — многозначное слово:
 Самаль — древний город и государство.
 Самаль — народ на Филиппинах.
 Самаль — воинское звание в Армии обороны Израиля, примерно соответствует воинскому званию сержант в ВС России.